Delfini bezeichnet:

 Delfini (Chios), eine Gemeinde auf der griechischen Insel Chios
 Antonio Delfini (1907–1963), einen italienischen Schriftsteller
 I Delfini, Originaltitel eines italienisch-französischen Films von 1960, siehe Gefährliche Nächte